Gentle ("gentile" in inglese) può indicare:

Persone 
 Ashleigh Gentle – triatleta australiana
 Mary Gentle – scrittrice britannica
 James Gentle – calciatore statunitense
 Peter Gentle – giocatore di rugby australiano
 Randhir Singh Gentle – hockeista su prato indiano

Personaggi immaginari 
 Gentle – personaggio della Marvel Comics